Škoda Rapid este un nume folosit de compania cehă de automobile Škoda Auto, pe mai multe modele diferite de mașini:

 Škoda Rapid (1935–47), automobil sedan fabricat între 1935 și 1947.
 Škoda Rapid (1984), coupe în două uși bazat pe Škoda 130, fabricat între 1984 și 1990.
 Škoda Rapid (India), versiune construită în India bazată pe Volkswagen Vento din 2010.
 Škoda Rapid (2012), versiune pentru piața internațională, disponibilă ca hatchback în cinci uși, liftback în cinci uși și sedan în 4 uși.

Rapid